Ha saltuariamente utilizzato gli pseudonimi Meander, Ophidian as Raziel e Trypticon.

È divenuto noto nell'ambiente dopo l'uscita della sua produzione Butterfly VIP per i particolari accostamenti di parti pianistiche ad elementi tipici del genere hardcore. La sua produzione artistica si caratterizza per la continua sperimentazione, spaziando tra diversi stili quali l'hardcore, la darkcore, l'hc sperimentale, l'hardtechno, la breakcore e l'IDM.

Biografia 
Introdotto in giovane età alla musica attraverso lo studio del pianoforte, Conrad è entrato in contatto con la musica elettronica grazie al forte affermarsi dell'hardcore nel suo paese.
A soli 16 anni, dopo i primi lavori fatti in casa e registrati su nastro magnetico, inizia la sua collaborazione con Ruffneck, che lo prende sotto la sua ala sotto l'etichetta Gangsta e Supreme Intelligence, dove userà principalmente l'alias Trypticon. Nel 2001, in concomitanza con l'inizio dei suoi studi presso la Scuola delle Arti di Utrecht, inizia la sua collaborazione con l'etichetta Enzyme Records, segnando una grande svolta per la propria carriera. La sua crescita musicale è poi in particolar modo favorita dalla nascita della sotto-etichetta Enzyme X, più sperimentale, che permette la realizzazione del suo primo album: Blackbox (2003). Sotto questa etichetta nasce Butterfly, pezzo che viene successivamente remixato per l'etichetta Enzyme VIP.
Nel 2005 Ophidian fonda due nuove etichette in collaborazione con Patrick van Kerckhoven: Protocast (non più attiva) per un progetto hard techno, e Meta4 per l'hardcore più sperimentale ed industrial con influenze IDM.

Discografia 
 Absolute Evil / Black (Supreme Intelligence, 2001).
 Rhythmic Philosophy (Enzyme Records, 2001).
 Punishment Beyond Death / Psychiatric Ass (Enzyme K7, 2002).
 (Records, 1995).
 Blackbox (Enzyme X, 2003).
 The Harder They Come (Hardcore Come Back, 2003).
 A Place Called Yesterday (Enzyme Records, 2004).
 Butterfly VIP (Enzyme VIP, 2004).
 Betrayed by Daylight (Enzyme Records, 2005).
 La Chronique Du Chat Et Du Chien (Meta4, 2005).
 Phataa Diin God E.P. (Bionic Recordings, 2005).
 Protocast #02 ( Protocast, 2005).
 Today Never Happened (Enzyme Records, 2005).
 Tomorrow Is A Promise (Enzyme Records, 2005).
 Fall Of Technarchy / Kaos Communication (Enzyme K7, 2006).
 Nothing I Can't Handle (Industrial Strength Records, 2006).
 Between The Candle and the Star (Enzyme Records, 2013)
 Gazing Long Into The Abyss (come Meander) (Tainted Audio, 2014)

Collegamenti esterni